La Liga Premier de Uganda 2022-23 es 54.ª edición de la Liga Premier de Uganda. La temporada comenzó el 30 de septiembre de 2022 y terminará en mayo de 2023.

Equipos participantes 
 Arua Hill SC
 Blacks Power FC (P)
 Bright Stars FC
 Bul FC
 Busoga United FC
 Express FC (C)
 Gaddafi FC
 KCCA FC
 Kyetume FC (P) (Excluido)
 Maroons FC (P)
 Onduparaka FC
 UPDF FC
 URA SC
 Villa SC
 Vipers SC
 Wakiso Giants FC

Desarrollo

Clasificación

Resultados

Véase también 
 Copa de Uganda
 Liga de Campeones de la CAF 2023-24

Referencias 

Uganda en 2022
Uganda en 2023
Fútbol en 2022
Fútbol en 2023